К серии фильмов о Гарри Поттере были выпущены следующие музыкальные треки:
 Гарри Поттер и философский камень, вышел 30 октября 2001 года. Композитор: Джон Уильямс.
 Гарри Поттер и тайная комната, вышел 12 ноября 2002 года. Композитор: Джон Уильямс.
 Гарри Поттер и узник Азкабана, вышел 25 мая 2004 года. Композитор: Джон Уильямс.
 Гарри Поттер и Кубок огня, вышел 15 ноября 2005 года. Композитор: Патрик Дойл.
 Гарри Поттер и Орден Феникса, вышел 10 июля 2007 года. Композитор: Николас Хупер.
 Гарри Поттер и Принц-полукровка, вышел 14 июля 2009 года. Композитор: Николас Хупер.
 Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1, вышел 16 ноября 2010 года. Композитор: Александр Деспла.
 Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2, вышел 12 июля 2011 года. Композитор: Александр Деспла.

Задействованные в написании музыки 
 Лондонский симфонический оркестр
 Лондонская школа ораторского искусства
 Джон Уильямс
 Уильям Росс
 Патрик Дойл
 Николас Хупер
 Аластар Кинг
 Александр Деспла
 Конрад Поуп
 Джарвис Кокер
 Nick Cave and the Bad Seeds
 Джереми Соул
 Джеймс Ханниган

Ссылки 
 Harry Potter music  

Саундтрек:Гарри Поттер